Внеочередные выборы — это всеобщие выборы в Соединенных Штатах, которые проводятся тогда, когда не проходят выборы президента и промежуточные выборы. Почти все внеочередные выборы проводятся в нечетные годы. Иногда термин «внеочередные» используется для обозначения промежуточных выборов.

В нечетные годы редко проводятся выборы в какие-либо федеральные органы власти, некоторые штаты — выборы в законодательные органы и несколько штатов — выборы губернатора. Вместо этого большинство этих выборов проводится на уровне округов и муниципалитетов.
В избирательной бюллетени числятся мэры, различные гражданские инициативы и множество других местных общественных должностей.
Также могут проводиться специальные выборы для заполнения вакансий в различных федеральных, штатных и местных органах власти.

Поскольку внеочередные выборы обычно сопровождаются гораздо меньшим ажиотажем, чем президентские или промежуточные выборы, явка избирателей на них гораздо ниже, чем в четные годы, и они приносят выгоду хорошо организованным группам интересов.

Выборы в федеральные органы 
Постоянные выборы в Сенат и Палату представителей всегда проводятся по четным годам. Выборы на эти должности проводятся по нечетным годам только в случае проведения специальных выборов — как правило, в связи с отставкой или смертью политика, занимающего какую-либо должность.

Специальные выборы никогда не проводятся с целью выбора президента США. Если президент умирает, уходит в отставку или отстраняется от должности (в результате импичмента), его преемник определяется в соответствии с порядком преемственности президентства, как это предусмотрено Конституцией США и Законом о преемственности президента, и исполняет обязанности до конца президентского срока.

Выборы в органы штата 
Пять штатов избирают своих губернаторов на четырёхлетний срок во время внеочередных выборов: Кентукки, Луизиана, Миссисипи, Нью-Джерси и Вирджиния. Кентукки, Луизиана и Миссисипи проводят свои губернаторские выборы между перед президентскими выборами (напр., 2019 год). Нью-Джерси и Вирджиния проводят свои выборы через год после президентских выборов (напр., 2021 год).

Луизиана, Миссисипи, Нью-Джерси и Вирджиния также проводят внеочередные выборы в законодательные органы штата.

Основная причина, по которой данные штаты проводят свои выборы в нечетные годы, заключается в том, что тогда уменьшается вероятность того, что они будут затронуты федеральной властью и влиянием.

Внеочередные выборы в некоторых штатах также могут сопровождаться разнообразными гражданскими инициативами и специальными выборами на различные должности в штате. В штатах также могут быть разрешены выборы, при которых голосующие могут отстранять от должности должностное лицо (например, выборы по отзыву губернатора Калифорнии в 2021 году).

Выборы в муниципальные органы 
Большинство выборов, проводимых в нечетные и нечетные годы, — это выборы на муниципальном и местном уровнях. Во многих городах страны выборы мэров и других местных чиновников проводятся в нечетные годы. Однако, в целях удобства и экономии средств, многие другие городские и местные органы власти могут вместо этого проводить свои выборы в четные годы, чтобы они совпали с президентскими или промежуточными выборами.

Сравнение с другими всеобщими выборами в США

Основная ротация всеобщих выборов в США (только с фиксированным сроком полномочий)

Примечания 

Выборы в США